Cataract (Nijl), voor de watervallen en stroomversnellingen in de Nijl
Cataract (oogaandoening), een oogaandoening die ook wel bekend is onder de naam grijze of grauwe staar
Cataract (band)

Zie ook
Katarakt (doorverwijspagina)